Trouble — второй студийный альбом британской певицы Наталии Киллс, вышедший в 2013 году на лейблах Cherrytree Records и KonLive. Запись альбома проходила с апреля 2012 года по 2013 год. Из альбома было выпущено два сингла — «Problem» и «Saturday Night».

Создание 
В начале апреля 2012 года, было подтверждено, что Киллс вернулась в студию для записи нового альбома.Наталия сообщила подтвердила начало работы и объявила продюсеров пластинки. На своей страничке в Twitter , певица оставила сообщение в котором говорилось о сотрудничестве с Анджел Хейз и Smeezingtons. В середине апреля 2013 года, песня «Feel Myself», записанная для альбома, появилась в интернете, но в финальный трек-лист не вошла. Идея альбома Trouble рассказывает о проблемах происходивших в жизни исполнительницы и её семьи.

Промо 
«Controversy» был выпущен в середине сентября 2012 года вместе с музыкальным видео.

Список композиций 
Трек-лист альбома стал известен, после того как альбом стал доступен для предварительного заказа.

Примечания 

Альбомы Interscope Records
Альбомы Interscope Geffen A&M